Ел Ресумидеро има више значења:

 Ел Ресумидеро (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ресумидеро (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ресумидеро (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ресумидеро (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ресумидеро (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ресумидеро, Ел Сило (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ресумидеро (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ресумидеро (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ресумидеро (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Ресумидеро (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Ресумидеро (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику